Ла Хикама има више значења:

 Ла Хикама (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Хикама (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хикама (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хикама (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику